Het Zeekanaal Brussel-Schelde
 De vroegere maatschappij die dit zeekanaal beheerde, de NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen
 De rechtsopvolger hiervan, Waterwegen en Zeekanaal
 algemeen, elk kanaal dat naar zee voert